Poligrafo (dal greco  = molto e  = scrivo) è un termine che in italiano ha molti significati.
 il poligrafo è una macchina utilizzata in tipografia.
 il poligrafo di Jefferson è un apparecchio per la duplicazione della scrittura chirografica.
 il poligrafo è, in matematica, un n-grafo definito su sé stesso.
 il poligrafo (o policardiografo) è uno strumento utilizzato in cardiologia per la registrazione simultanea di vari tracciati. Un particolare tipo di registratore simultaneo di tracciati è la cosiddetta macchina della verità. 
 un poligrafo è uno scrittore che discetta di argomenti vari e disparati. Il termine viene attribuito di solito ai letterati che nella prima metà del XVI secolo, subito dopo l'invenzione della stampa, si guadagnavano da vivere lavorando per un editore con lavori propri o, curando, traducendo e spesso plagiando i lavori altrui.
 Il Poligrafo è stato uno storico giornale di scienze lettere ed arti fondato a Verona nel 1830.
 il poligrafo è una professione nata alla fine del XX secolo. Il poligrafo lavora nell'ambito delle arti grafiche e si occupa di curare i prodotti sotto il profilo tecnico, degli aspetti visivi, dei testi e delle immagini (layout, colori, disposizione, carattere, aspetti grafici, ecc.).
 Il Poligrafo è una casa editrice italiana di saggistica.

Altri progetti